Гастон Модо (;  31 грудня 1887, Париж, Франція — 20 лютого 1970, Париж) — французький актор.
 МОДО () — хокейний клуб з м. Ерншельдсвік, Швеція.